Детское чтение — название нескольких печатных изданий Российской империи.

В хронологическом порядке:
 «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789) — первый русский журнал для детей, издававшийся Н. И. Новиковым при «Московских ведомостях» еженедельным приложением.
 «Новое детское чтение» (1818—1824) — журнал, издававшийся С. Н. Глинкой сначала при «Русском вестнике», затем отдельно, в Москве (1821—1824).
 «Новое детское чтение» (1838) — ежемесячный журнал в СПб., издававшийся Н. И. Гречем.
 «Детское чтение» (1865) — журнал для детей от 12-ти до 15-ти лет, издавался Г. Головачевым в Москве; вышло всего 3 тома.
 «Детское чтение» (1869−1894) — ежемесячный иллюстрированный журнал в СПб., в 1894 переведён в Москву.
 «Журнал для детского чтения» (1874) — издавался в Москве.

Примечания